Označení svatý oddíl, svatý prapor nebo svatá legie může mít některý z těchto významů: 
 Svatý oddíl (Théby) – elitní složka v armádě starověkého řeckého města Théby tvořený 150 páry mužů
 Svatý oddíl (Kartágo) – elitní složka v armádě starověkého města Kartága tvořený až tři tisíci šlechtici z řad urozených Kartaginců